Selkirk kan syfta på:

 The Selkirk Grace – en bordsbön vid en Burnsmiddag
 Earl of Selkirk – en titel i Skottlands adelskalender

Personer
 Thomas Douglas, 5th Earl of Selkirk, skotsk filantrop som sponsrade immigrantbosättningar i Kanada
 Alexander Selkirk, en skotsk sjöman som tillbringade fyra år som skeppsbruten på en obebodd ö; han antas ha inspirerat Daniel Defoe till berättelserna om Robinson Crusoe

Geografi

Kanada 

 Selkirk, Manitoba, Manitoba,

Storbritannien 

 Selkirkshire, distrikt, Skottland, The Scottish Borders, 
 Selkirk, ort, Skottland, The Scottish Borders,

Se även
 Selkirk Mountains

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar